est la formule brute de plusieurs isomères.

 4-méthylthioamphétamine, numéro CAS , racémique
 (R)-4-méthylthioamphétamine, numéro CAS 
 (S)-4-méthylthioamphétamine, numéro CAS 
 (–)-4-méthylthioamphétamine, numéro CAS 
 (+)-4-méthylthioamphétamine, numéro CAS

Notes et références